Stromboli (Disney), een personage uit de film Pinokkio
 Stromboli (eiland), een vulkaaneiland van Italië
 Stromboli (1950), een film uit 1950 die zich grotendeels op Stromboli afspeelt
 Stromboli (roman), een roman van Saskia Noort
 Stromboli (2022), een film uit 2022 gebaseerd op bovengenoemde roman
 Stromboli (slak), een genus uit de Fissurellidae (Sleutelgathoornachtigen)
 Stromboli (planetoïde), een planetoïde